|- align="center"
|align="left"| George Eaton
|1969-1971
|0
|13
|11
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Bernie Ecclestone
|1958
|0
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Don Edmunds
|1957
|0
|2
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Guy Edwards
|1974, 1976-1977
|0
|17
|11
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Vic Elford
|1968-1969, 1971
|0
|13
|13
|0
|0
|0
|0
|8
|- align="center"
|align="left"| Ed Elisian
|1954-1958
|0
|5
|5
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Paul Emery
|1956, 1958
|0
|2
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Tomáš Enge
|2001
|0
|3
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Paul England
|1957
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Marcus Ericsson
|—
|0
|97
|97
|0
|0
|0
|0
|18
|- align="center"
|align="left"| Harald Ertl
|1975-1978, 1980
|0
|28
|19
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Nasif Estéfano
|1960, 1962
|0
|2
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Philippe Étançelin
|1950-1952
|0
|12
|12
|0
|0
|0
|0
|3
|- align="center"
|align="left"| Bob Evans
|1975-1976
|0
|12
|12
|0
|0
|0
|0
|0
|}

Opombe

E